McFarland House oder MacFarland House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 McFarland House (Illinois), ID-Nr. 91001690
 McFarland House (Kentucky), ID-Nr. 73000840
 McFarland House (Wisconsin), ID-Nr. 88002228

 MacFarland House (Kalifornien), ID-Nr. 06000659
 MacFarland House (West Virginia), ID-Nr. 79002585